Cesarzewicz:
 Cesarzewicz – w języku polskim – syn cesarza dowolnego kraju
 Cesarzewicz – rosyjski tytuł państwowy
 „Cesariewicz” – pancernik